Hanbury ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Hanbury (1825–1875), britischer Botaniker und Pharmakologe
 Frederick Janson Hanbury (1851–1938), englischer Kaufmann und Förderer der Biologie und Astronomie
 Harry A. Hanbury (1863–1940), US-amerikanischer Politiker
 Hilda Louise Hanbury (1875–1961), britische Schauspielerin
 Lily Hanbury (1874–1908), britische Schauspielerin
 Robert Hanbury Brown (1916–2002), englischer Physiker und Radioastronom
 Robert William Hanbury (1845–1903), britischer Politiker der Conservative Party
 Thomas Hanbury (1832–1907), britischer Kaufmann und Begründer des Botanischen Gartens Hanbury

Siehe auch:
 Botanischer Garten Hanbury
 Hanbury Brown-Twiss-Effekt (HBT-Effekt), siehe Photon Bunching